Podkarpacka grupa IV ligi – jedna z 18 grup IV ligi piłki nożnej, które od sezonu 2008/2009 są rozgrywkami piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce.

Za rozgrywki toczące się w tej grupie odpowiedzialny jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Rzeszowie i występuje w nich 18 drużyn z województwa podkarpackiego.

Mistrzowie ligi 

Objaśnienia:
 W sezonie 2007/2008 Izolator Boguchwała nie awansował do nowej II ligi, grupy wschodniej po przegranych barażach.
 Decyzją Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej z 8 maja 2020 z powodu sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 w Polsce rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały zakończone po rozegraniu 18 kolejek.

Sezon 2022/2023 
W tym sezonie według terminarza zagrają: Sokół Nisko, Karpaty Krosno, Cosmos Nowotaniec, LKS Skołoszów, Legion Pilzno, Izolator Boguchwała, Głogovia Głogów Małopolski, Stal Łańcut, JKS Jarosław, Polonia Przemyśl, Korona Rzeszów, Wólczanka Wólka Pełkińska, Stal II Rzeszów, Lechia Sędziszów Małopolski, Wisłok Wiśniowa, Stal II Mielec, Sokół Kolbuszowa Dolna, Igloopol Dębica.

Sezon 2021/2022 

||rowspan=11|

Sezon 2020/2021

Runda I (kwalifikacyjna)

Runda II (finałowa) 

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa mistrzowska
|-

||rowspan=7|

|-
|colspan="12" bgcolor="white"|Grupa spadkowa
|-
||rowspan=7|

Sezon 2019/2020 

||rowspan=17|

Sezon 2018/2019 

||rowspan=13|

Sezon 2017/2018 

||rowspan=7|

||rowspan=4|

Sezon 2016/2017 

||rowspan=12|

Sezon 2015/2016 

||rowspan=1|

||rowspan=6|

Sezon 2014/2015 

||rowspan=5|

||rowspan=5|

Sezon 2013/2014 

||rowspan=10|

Sezon 2012/2013 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 JKS 1909 Jarosław i Sokół Sieniawa awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 Żurawianka Żurawica i Resovia II (po zakończeniu sezonu została wycofana z rozgrywek IV ligi sezonu 2013/14 przez Podkarpacki ZPN) spadły do klasy okręgowej.
 Crasnovia Krasne została wycofana z rozgrywek po 21. kolejce w związku z wykluczeniem klubu z Podkarpackiego ZPN. (W sezonie 2013/14 została przywrócona do Podkarpackiego ZPN i nadal będzie występowała w IV lidze jako 17 drużyna).
 LZS Turbia po rundzie jesiennej wycofał się z rozgrywek, a jego wyniki zostały anulowane. W sezonie 2013/14 będzie występował w stalowowolskiej klasie A.

Sezon 2011/2012 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Rafineria/Czarni Jasło i Orzeł Przeworsk awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 Igloopol Dębica, Sokół Nisko, Wisłoka Dębica i Czuwaj Przemyśl spadły do klasy okręgowej.
 W związku z tym, że w III lidze utrzymała się Unia Nowa Sarzyna, w IV lidze utrzymała się Żurawianka Żurawica jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Sezon 2010/2011 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 KS Zaczernie i Strumyk Malawa awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 Kolbuszowianka Kolbuszowa, Lechia Sędziszów Małopolski i MKS Kańczuga spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2009/2010 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek z gry w IV lidze zrezygnował mistrz dębickiej klasy okręgowej Dromader Chrząstów, dzięki czemu do IV ligi awansował wicemistrz Wisłok Wiśniowa.
 Partyzant Targowiska i Polonia Przemyśl awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 Błękitni Ropczyce, Wisłok Wiśniowa, Igloopol Dębica i LZS Turbia spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 IV liga stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Stal Sanok i Siarka Tarnobrzeg awansowały do III ligi, grupy lubelsko-podkarpackiej.
 Rafineria/Czarni Jasło, Czuwaj Przemyśl, Lechia Sędziszów Małopolski i Zryw Dzikowiec spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2007/2008 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Izolator Boguchwała przegrał baraże ze zwycięzcą IV ligi świętokrzyskiej Ponidziem/Nidą Pińczów, co dało mu awans do III ligi lubelsko-podkarpackiej.
 Drużyny z miejsc 2-5 awansowały bezpośrednio do III ligi lubelsko-podkarpackiej.
 Drużyny z miejsc 6-16 zagrają w sezonie 2008/2009 w nowej IV lidze podkarpackiej.
 Korona Rzeszów spadła do klasy okręgowej.
 Galicja Cisna jesienią rozgrywała swoje mecze w Lesku, zaś po rundzie jesiennej wycofała się z rozgrywek (drużyna została rozwiązana).
 Od sezonu 2008/2009 w IV lidze podkarpackiej występować będzie 16 drużyn.

Sezon 2006/2007 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Resovia awansowała do III ligi, grupy IV.
 Crasnovia Krasne, Błękitni Ropczyce, Sokół Nisko, Iskra Tarnobrzeg i Tłoki Gorzyce spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2005/2006 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Wisłoka Dębica awansowała do III ligi, grupy IV.
 Unia Nowa Sarzyna, Piast Tuczempy, Strug Tyczyn, Rafineria/Czarni Jasło, Elektrociepłownia Rzeszów i Nafta Jedlicze spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2004/2005 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Stal Sanok awansowała do III ligi, grupy IV.
 JKS 1909 Jarosław, MKS Kańczuga, Zryw Dzikowiec, Krośnianka/Karpaty Krosno i Sanovia Lesko spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2003/2004 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Pogoń Leżajsk awansowała do III ligi, grupy IV.
 Rzemieślnik Pilzno, Unia Nowa Sarzyna i Błękitni Ropczyce wygrały swoje mecze barażowe i pozostały w IV lidze.
 Górnovia Górno przegrała swoje mecze barażowe i spadła do klasy okręgowej.
 Kolbuszowianka Kolbuszowa, Sokół Nisko, LZS Turbia, Galicja Cisna i Syrenka Roźwienica spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2002/2003 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Resovia awansowała do III ligi, grupy IV.
 Izolator Boguchwała, Lechia Sędziszów Małopolski i Sanovia Lesko spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2001/2002 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed sezonem Rafineria Jasło i Czarni Jasło połączyły się tworząc drużynę Rafineria/Czarni Jasło.
 Kamax Kańczuga w trakcie sezonu zmienił nazwę na MKS Kańczuga.
 Stal Rzeszów awansowała do III ligi, grupy IV.
 JKS 1909 Jarosław, Stal II Stalowa Wola, Głogovia Głogów Małopolski, Błękitni Ropczyce i Nafta Jedlicze spadły do klasy okręgowej.

Sezon 2000/2001 

 źródło:  oraz prasa regionalna.
 
 Pogoń Leżajsk awansowała do III ligi, grupy IV.
 Syrenka Roźwienica, Rafineria Jasło, MKS Radymno, Wisan Skopanie, Orzeł Rudnik nad Sanem i Dynovia Dynów spadły do klasy okręgowej.
 Sokół Sokołów Małopolski wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej, a jego wyniki zostały anulowane. W sezonie 2001/02 będzie występował w rzeszowskiej klasie A.

Przypisy 

Sport w województwie podkarpackim
Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce